

События 
 Консулы Марк Цейоний Сильван и Гай Серий Авгурин.
 Антонин Пий вручил Марку Аврелию трибунские полномочия и проконсульскую власть вне Рима и удалился в свои имения.
 Около 156 года — Возникновение ереси монтанизма.
 Таншихай избран старейшиной сяньби. Он построил дворец, собрал многочисленную дружину и возглавил всех старейшин.
 156—166 — Таншихай на юге грабил пограничные с Китаем места, на севере остановил динлинов, на востоке отразил фуюй, на западе поразил усунь и овладел всеми землями, ранее бывшими под державой хуннов. Он разделил державу на центр и два крыла, но не принял никакого титула.

Родились 
 Лин-ди (ум. 189) — 11-й император Восточной Хань.
 Луций Валерий Мессала Тразея Приск (ум. 211) — римский государственный деятель конца II века — начала III века.

Скончались 
 23 февраля — Поликарп Смирнский, ученик апостола Иоанна, епископ Смирнский.

См. также